Alternatieve naam voor de donkere reuzentandbaars (Epinephelus lanceolatus)
Alternatieve naam voor de Californische jodenvis (Stereolepis gigas)